Rode har flere betydninger:

 Rode (efternavn).
 Rode (længdeenhed).
 Rode (arealenhed).
 Rode (militær) – soldater i tæt sluttet orden.
 Rode (område) – oprindelig et skattedistrikt, nu et statistisk område i København
 Rode (menneskegruppe)

 Stednavne
 Rode (Gråsten Sogn) – et areal i Gråsten Sogn, Sønderborg Kommune
 Rode (Slemminge Sogn) – en bebyggelse i Slemminge Sogn, Guldborgsund Kommune
 Rode (Sønder Dalby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Dalby Sogn, Faxe Kommune
 Rode (Vig Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vig Sogn, Odsherred Kommune